Cilleros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cilleros (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Cilleros (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar